Heterosciadium androphilum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johan Martin Christian Lange. Heterosciadium androphilum ingår i släktet Heterosciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
androphilum